|-
| (44501) 1998 XN21||||10 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44502) 1998 XQ27||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44503) 1998 XR27||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44504) 1998 XX34||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44505) 1998 XT38||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44506) 1998 XS39||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44507) 1998 XM40||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44508) 1998 XH45||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44509) 1998 XJ46||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44510) 1998 XB51||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44511) 1998 XC51||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44512) 1998 XM58||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44513) 1998 XT62||||12 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44514) 1998 XE65||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44515) 1998 XR74||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44516) 1998 XE83||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44517) 1998 XF83||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44518) 1998 XQ86||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44519) 1998 XY91||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44520) 1998 XC92||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44521) 1998 XZ93||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44522) 1998 YP1||||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44523) 1998 YR3||||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44524) 1998 YZ3||||19 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44525) 1998 YE4||||19 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44526) 1998 YN4||||16 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44527) 1998 YC6||||22 грудня 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| (44528) 1998 YZ6||||22 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44529) 1998 YP7||||22 грудня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 44530 Horakova||||25 грудня 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (44531) 1998 YR8||||17 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44532) 1998 YA9||||23 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44533) 1998 YN9||||24 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (44534) 1998 YZ9||||25 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (44535) 1998 YN15||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44536) 1998 YY27||||19 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44537) 1999 AG||1999 AG||5 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44538) 1999 AO2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44539) 1999 AH4||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44540) 1999 AH6||||8 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44541) 1999 AV6||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44542) 1999 AD7||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44543) 1999 AG23||||9 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44544) 1999 AO23||||14 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44545) 1999 AJ24||||13 січня 1999||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (44546) 1999 BR||1999 BR||16 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44547) 1999 BC3||||19 січня 1999||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (44548) 1999 BQ5||||20 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44549) 1999 BH13||||24 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44550) 1999 BL23||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44551) 1999 BV27||||17 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44552) 1999 BL34||||17 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44553) 1999 CH5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (44554) 1999 CQ9||||14 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44555) 1999 CF11||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44556) 1999 CD23||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44557) 1999 CZ23||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44558) 1999 CF35||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44559) 1999 CC38||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44560) 1999 CM42||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44561) 1999 CF53||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44562) 1999 CH57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44563) 1999 CX59||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44564) 1999 CZ60||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44565) 1999 CF84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44566) 1999 CK103||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44567) 1999 CL111||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44568) 1999 CR114||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44569) 1999 CG133||||7 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44570) 1999 FX5||||16 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (44571) 1999 FQ15||||20 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44572) 1999 FW38||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44573) 1999 FZ51||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 44574 Лаворатті (Lavoratti)||||4 квітня 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Маура Томбеллі
|-
| (44575) 1999 GG3||||7 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44576) 1999 GJ10||||11 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44577) 1999 GJ17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44578) 1999 GL25||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44579) 1999 GR25||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44580) 1999 GY25||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44581) 1999 GB40||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44582) 1999 JE10||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44583) 1999 JT11||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44584) 1999 JO21||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44585) 1999 JT28||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44586) 1999 JJ70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44587) 1999 JQ70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44588) 1999 JF124||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44589) 1999 LQ5||||11 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44590) 1999 LC16||||12 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44591) 1999 NF40||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44592) 1999 OM||1999 OM||17 липня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (44593) 1999 OG3||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44594) 1999 OX3||||21 липня 1999||Обсерваторія Мауна-Кеа||Джон Кавеларс,Бретт Ґледмен,Метью Холман,Жан-Марк Петі
|-
| (44595) 1999 PE||1999 PE||4 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (44596) 1999 PF||1999 PF||4 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 44597 Торо (Thoreau)||1999 PW||6 серпня 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (44598) 1999 PL6||||7 серпня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44599) 1999 RA2||||6 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44600) 1999 RU10||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

44500